S125, S-125 ou S.125 peut faire référence à:
 Concerto pour piano no 2 (S.125), une œuvre pour piano et cordes de Franz Liszt ;
 HMS Agincourt (S125), un sous-marin nucléaire d’attaque de la Royal Navy ;
 S-125 Neva/Pechora, un missile sol-air soviétique.